En Suède, la commune (, au pluriel ) est l'échelon local du gouvernement. On dénombre, en 2004, 290 communes qui forment les 21 comtés de la Suède.

Les communes peuvent ensuite être séparées en différentes municipalités (stadsdelsnämnder ou kommundelsnämnder), ces divisions étant du ressort des communes elles-mêmes, qui peuvent également décider si une municipalité doit s'émanciper pour former sa propre commune. Le gouvernement central a toutefois le dernier mot à propos de la création de nouvelles communes. Il n'est pas conseillé pour une commune d'avoir moins de .

Les communes sont ensuite divisées en  paroisses (församlingar), qui ont traditionnellement été utilisées par l'Église suédoise, mais qui conservent de nos jours leur importance pour les recensements et les élections.

Histoire 
Dans le milieu du , plusieurs réformes ont fortement réduit le nombre de communes suédoises. On passe en effet de  communes en 1950 à 290 actuellement soit une réduction de 87 %.

La dernière grande réforme entre 1971 et 1974 a supprimé les différences entre les communes urbaines et rurales, et regroupé beaucoup d'entre elles pour faire passer leur nombre d'un millier à 278. Certaines se sont depuis scindées. À cette époque a été également interdit l'usage du terme stad (ville). 

Mais l'usage de ce terme a de nouveau été autorisé en 1983, et les plus grandes communes suédoises comme Stockholm, Göteborg ou Malmö ainsi que beaucoup de villes moins importantes ont décidé de l'utiliser. Cependant, cela ne modifie en rien le statut administratif de la commune.

Système électoral 
La Suède est divisée en 290 communes dont les assemblées municipales sont composés de 31 à 101 sièges en fonction de leurs populations. Les conseillers municipaux sont renouvelés tous les quatre ans au scrutin proportionnel plurinominal selon la méthode de Sainte-Laguë. Les scrutins sont organisés le même jour que les législatives et les municipales. Les assemblées élisent par la suite leurs exécutifs.

Statistiques 

La commune de Kiruna, la plus septentrionale, est parfois appelée la ville la plus grande du monde en superficie, avec ses . Certaines communes du nord de la Suède sont plus grandes que la plupart des comtés du sud.

Liste

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 Administration territoriale de la Suède
 Liste des comtés de la Suède
 Liste des localités de Suède

 
Liste en rapport avec la Suède
Suede
Suede
Suede